Габріела Сабатіні була чинною чемпіонкою і змогла захистити свій титул, перемігши у фіналі Ізабель Куето з рахунком 6–0, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Габріела Сабатіні (переможниця)
  Ізабель Куето (фінал)
  Беттіна Фулько (півфінал)
  Патрісія Тарабіні (чвертьфінал)
  Крістіан Жоліссен (2-ге коло)
  Лаура Гарроне (чвертьфінал)
  Мерседес Пас (чвертьфінал)
  Барбара Паулюс (півфінал)
  Вікі Нелсон-Данбар (3-тє коло)
  Адріана Віллагран (1-ше коло)
  Жизеле Міро (чвертьфінал)
  Пілар Васкес (2-ге коло)
  Катріна Адамс (1-ше коло)
  Лі Антонопліс (2-ге коло)
 n/a
 n/a

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 1987 WTA Argentine Open Draw

WTA Argentine Open
Тур WTA 1988